Campeonato disputado por :

Auto Esporte Clube (João Pessoa)           
Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)       
Campinense Clube (Campina Grande)          
Esporte Clube União (João Pessoa)          
Esporte Clube de Patos (Patos)             
Guarabira Esporte Clube (Guarabira)        
Santos Futebol Clube (João Pessoa)         
Treze Futebol Clube (Campina Grande) 

Campeonato Paraibano de Futebol